Слёзкин Пётр Родионович (, Москва — 30 ноября 1927 ) — учёный, педагог, организатор сельскохозяйственного дела на Украине.

Биография 
В 1881 году окончил московское реальное училище, в 1885 году — Петровскую земледельческую и лесную академию, получил степень кандидата сельского хозяйства. Следующие полтора года провёл в Соединённых Штатах, где изучал культуры хлопчатника. Вернувшись в Россию, устраивал плантации хлопчатника в Закавказье, изучал возможность выращивания хлопчатника в закаспийском крае. В 1889—1891 по решению совета Петровской академии находился в заграничной командировке с целью подготовления к кафедре земледелия. В 1891—1893 в качестве частного преподавателя читал в Петровской академии лекции по «биологическим условиям культуры сельскохозяйственных растений», сдал магистерский экзамен.

С 1894, после закрытия Петровской академии, создавал садовую и сельскохозяйственную опытную станции в посаде Сочи Черноморской губернии. С 1 марта 1897 года по май 1899 основатель и первый директор контрольно-семенной станции и лаборатории Киевского земледельческого синдиката. В январе 1899 переведён на службу согласно избрания исполняющим обязанности экстраординарного профессора Киевского политехнического института, руководил станцией по испытанию землеобрабатывающих машин этого же ВУЗа.

Возглавлял Киевский коммерческий институт в течение периода 20.03.1917 — 21.12.1917 г. и 26.09.1919 — начала 1920 года.

Участвовал в студенческом христианском движении: многие годы был членом ревизионной комиссии Киевского религиозно-философского общества; председательствовал на 4 Всероссийской конференции студенческих христианских кружков.

Избранные труды

Примечания

Ссылки 
 
 Вергунов В. А. Профессор Сльозкін Петро Радіонович. — Київ: Аграрна наука, 2007. — C. 6-15.

Выпускники Первого Московского реального училища
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Преподаватели РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Преподаватели Киевского политехнического института
Агрономы Украины
Агрономы Российской империи
Ректоры Киевского национального экономического университета